Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji China Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, kteří dohráli v semifinále na raketách Pospisila se Sockem.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený kanadsko-americký pár Vasek Pospisil a Jack Sock, který ve finále zdolal kanadsko-francouzskou dvojici Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin výsledkem 3–6, 6–3 a [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2015